Stati Uniti d'America
 Lynchburg – città della Contea di Lee, Carolina del Sud
 Lynchburg – census-designated place della Contea di DeSoto, Mississippi
 Lynchburg – villaggio della Contea di Highland, Ohio
 Lynchburg – capoluogo della Contea di Moore, Tennessee
 Lynchburg – città indipendente della Virginia